La Plata (spanisch für das Silber) steht für:

Geographische Objekte in Südamerika:
 Río de la Plata, ein Fluss zwischen Argentinien und Uruguay
 La Plata (Argentinien), eine Stadt in Argentinien
 La Plata (Bolivien), eine Stadt in Bolivien
 La Plata (Kolumbien), eine Gemeinde in Huila, Kolumbien
 das ehemalige spanische Vizekönigreich des Río de la Plata
 den ehemaligen Namen der bolivianischen Stadt Sucre
 Partido La Plata, Verwaltungseinheit in Argentinien

Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 La Plata (Maryland)
 La Plata (Missouri)
 La Plata (New Mexico)
 La Plata Township, Macon County, Missouri
 La Plata County, Verwaltungseinheit in Colorado

Sonstiges:
 La Plata (Schiff, 1965), Wachtboot der argentinischen Küstenwache
 La Plata (D 4), Zerstörer der argentinischen Marine (Stapellauf 1911)
 (1029) La Plata, ein Asteroid des Hauptgürtels
 La Plata Ruf, von Dezember 1967 bis Februar 1977 erschienene, rechtsnationale Monatszeitschrift der „deutschsprachigen Gemeinschaft“ in Argentinien 
 Deutsche La Plata Zeitung, in Argentinien erscheinende deutschsprachige Zeitung
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Burgon & Ball

Siehe auch:
 Plata (Begriffsklärung)